Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2010 года в молниеносной программе прошёл 22 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

Медалисты 
  — Тамара Тансыккужина;
  — Матрёна Ноговицына;
  — Елена Мильшина.

Главный судья, международный арбитр Ильенко Н. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Таблицы 

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в шашках
События 22 апреля
Апрель 2010 года